Бигарды — поселок в Аргаяшском районе Челябинской области. Входит в состав Камышевского сельского поселения.

Поселок образован в 1963 при 2-м отделении совхоза «Аргазинский».

География 
Расположен в центральной части района, на берегу озера Бигарды. Расстояние до районного центра, села Аргаяш, 8 км. В 1 км к северо-западу проходит ЮУЖД (участок Челябинск — Верхний Уфалей).

Около поселка располагается озеро Бигарда. Длина 1000 метра, ширина 900 метра, макс. глубина 100 см. Относится к котлованному типу водоемов.

Население 

(в 1970 — 219, в 1983 — 224, в 1995 — 209)

Улицы 
Набережная улица
Рабочая улица
Солнечная улица
Южная улица
Зеленая улица
Новая улица

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района